Who har flere betydninger:

 The Who – et rockband
 WHO – Verdenssundhedsorganisationen
 Who? – film fra 1973